Бутан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Бутан участвовал в одном виде спорта - стрельбе из лука. Сборную страны представляли двое стрелков из лука: мужчина Джубзанг Джубзанг (знаменосец команды Бутана) и женщина ).

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996 год в Бутане